Финал юниорского Гран-при по фигурному катанию (, буквально «Финал проводимого под эгидой ISU юниорского Гран-при») — финальный турнир серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Выступить в финале получают право 6 участников (фигуристов или пар) в каждой дисциплине, удачнее всего выступившие в этом сезоне в проведённых в рамках серии соревнованиях (набравшие по итогам серии наибольшее количество очков).

Первые два сезона (1997/1998 и 1998/1999 годов) финал проводился весной, начиная с сезона 1999/2000 был передвинут на декабрь.

С сезона 2008/2009 годов проводится одновременно (в то же время и в том же месте) со своим старшим аналогом, финалом [взрослого] Гран-при по фигурному катанию.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания 

Соревнования по фигурному катанию
Детский спорт